Villagarcía del Llano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villagarcía del Llano (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villagarcía del Llano (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar